L'élection présidentielle de 2015 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2015 au Burkina Faso ;
 l'élection présidentielle biélorusse de 2015 ;
 l'élection présidentielle zambienne de 2015 ;
 l'élection présidentielle argentine de 2015 ;
 l'élection présidentielle bougainvillaise de 2015 ;
 l'élection présidentielle polonaise de 2015 ;
 l'élection présidentielle srilankaise de 2015 ;
 l'élection présidentielle centrafricaine de 2015-2016 ;
 l'élection présidentielle soudanaise de 2015 ;
 l'élection présidentielle lettonne de 2015 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2015
 Élection présidentielle de 2014
 Élection présidentielle de 2016